La Lega Adriatica 2011-2012 (Jadranska Liga 2011-2012) è stata la 4ª edizione della Jadranska Liga.

Avrebbero dovuto partecipare al campionato 14 club, ma l'Akademija Kotor ha rinunciato per problemi finanziari. In questa stagione, per la prima volta, è stato ammesso a partecipare anche un club italiano, la Pro Recco.

La formula del torneo prevedeva lo svolgimento di un girone in cui le squadre si sono affrontate tra loro una sola volta, al termine del quale sono state divise in due gruppi: Liga 6 dal primo al sesto posto e Liga 7 dal settimo al tredicesimo. La prima fase è cominciata il 17 settembre e si è conclusa il 10 dicembre 2011, la seconda fase è stata disputa dal 4 febbraio al 14 marzo 2012, infine la Final Four si è giocata il 17 e 18 marzo nella Piscina Cantrida di Fiume.

L'esordiente Pro Recco ha conquistato il titolo sconfiggendo in finale i padroni di casa del Primorje.

Squadre partecipanti

Regular season

Prima fase

Classifica

Calendario e risultati

Seconda fase

Liga 6

Classifica

Calendario e risultati

Liga 7

Classifica

Calendario e risultati

Final Four

Semifinali

Finale

Classifica finale

Statistiche

Classifica marcatori

Statistiche generali
Le statistiche generali della competizione:
Maggior numero di vittorie:  - 19
Vittoria casalinga più larga: - 21-0 (12ª giornata)
Vittoria esterna più larga: - 0-16 (11ª giornata)
Maggior numero di gol segnati:  - 278 (14,63 a partita)
Maggior numero di gol subiti:  - 234 (13 a partita)
Minor numero di gol segnati:  - 137 (7,72 a partita)
Minor numero di gol subiti:  - 112 (5,89 a partita)
Gol totali: Prima fase - 2289 (117,46 a giornata; 20,08 a partita); Final Four - 54 (18 a partita); Totale - 2343 (20,02 a partita)
Miglior realizzazione in superiorità:  - 89/163 (54,6%)
Maggior numero superiorità concesse:  - 182 (9,57 a partita)
Minor numero di superiorità concesse:  - 129 (7,16 a partita)
Miglior difesa in inferiorità:  - 125/174 (71,83%)
Maggior numero di espulsioni:  - 171 (9,5 a partita)
Minor numero di espulsioni:  - 126 (7,41 a partita);  - 126 (7 a partita)

Note

Collegamenti esterni
 Risultati e classifica su waterpoloweb.com.
 Risultati e classifica su Hvs.hr (sito ufficiale della Federazione pallanuoto croata).
 Risultati e statistiche su Crowaterpolo.com

Sport acquatici nel 2011
Sport acquatici nel 2012
Jadranska Liga